Mischotetrastichus är ett släkte av steklar som beskrevs av Graham 1987. Mischotetrastichus ingår i familjen finglanssteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Finglanssteklar
Mischotetrastichus